

Personagens bíblicos 
 Saul, primeiro rei do antigo reino de Israel.
 Saul (rei edomita), um rei de Edom
 Saul, um filho de Simeão (, , ), foi um dos 70 hebreus a migrarem para o Egito com o patriarca Jacó e seus filhos
 Nome de nascimento do apóstolo Paulo (também escrito Saulo)
 Saul (general), general bárbaro do

Outras pessoas 
 Saul Oliveira - ex-jogador de futebol que atuou no Avaí Futebol Clube de 1939 a 1953.
 Saul Ricardo - cantor Popular, citado nas capas dos álbuns apenas como "Saul", vulgarmente conhecido como "o pequeno Saul"

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de antropônimos